

Гартвелл — місто, штат Джорджія
 Гартвелл — переписна місцевість, штат Міссурі